Тафт се може односити на:
 Тафт (тканина) 
 Тафт -градови у САД 
  Тафт Роберт Алфонсо амерички политичар
 Вилијам Хауард Тафт, председник САД 

 Тафт (Флорида)
 Тафт (Луизијана)
 Тафт (Калифорнија)
 Тафт (Тексас)
 Тафт (Оклахома)